Audian  (Tetum für „dornenfreier Bambus“) bezeichnet:

 einen Ort in Raimea, Cova Lima, Osttimor, siehe Raimea
 einen Ort in Suai Loro, Cova Lima, Osttimor, siehe Suai Loro
 eine Aldeia von Santa Cruz, Dili, Osttimor, siehe Audian (Santa Cruz)
 ein Stadtteil von Santa Cruz, Dili, Osttimor, siehe Audian (Stadtteil)